Маора () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манчуэла. Занимает площадь 109 км². Население — 1379 человек. Расстояние — 27 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Альбасете